Leers steht für

 Leers (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Leers ist der Name von Orten:
 Gemeinde Leers in der französischen Region Hauts-de-France, siehe Leers (Nord)
 Leers-Nord, Ortsteil der belgischen Gemeinde Estaimpuis
 Leers-et-Fosteau, Ortsteil der belgischen Gemeinde Thuin

Leers ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Friedrich Leers (1769–1825), Magistratsrat und Fabrikant
 Gerd Leers (* 1951), niederländischer Politiker
 Johann von Leers (1902–1965), nationalsozialistischer Hochschullehrer, Publizist und Islamfaschist
 Johann Daniel Leers (1727–1774), deutscher Botaniker und Apotheker
 Jost Leers, deutscher Schauspieler
 Kurt Mathias von Leers (1912–1945), deutscher römisch-katholischer Theologiestudent; Märtyrer
 Maximilian Leers (1808–1877), badischer Oberamtmann
 Otto Leers (1875–1942), deutscher Jurist, Ministerialbeamter und Politiker (DDP)
 Wolf-Dietrich Leers (1927–1986), deutsch-kanadischer Mikrobiologe und Versicherungsmediziner

Siehe auch:
 Lehrs